TCM – Trellis Coded Modulation, nelle telecomunicazioni, un tipo di modulazione efficiente
TCM – Teoria del Circuito Monetario, in economia, teoria atta a descrivere la creazione di moneta da parte del sistema bancario commerciale
TCM – Temporanea Caso Morte, nel mondo assicurativo, tipologia di contratto assicurativo caso morte che ha valore per un determinato periodo di tempo e che presenta quindi una scadenza oltre la quale la morte o l’invalidità permanente dell’assicurato non comportano più alcuna liquidazione in denaro a favore dei beneficiari

Codici 
 tcm – codice ISO 639-3 della lingua taahmerah